Andrea Zorzi – włoski siatkarz, reprezentant Włoch
 Angelo Zorzi – włoski gimnastyk, dwukrotny medalista olimpijski
 Cristian Zorzi – włoski biegacz narciarski
 Franciszek Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy w latach 1345–1388
 Giulio Zorzi – południowoafrykański pływak
 Jakub Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy w latach 1388-1410
 Klara Zorzi – Regentka księstwa Aten w latach 1451-1455
 Marino Zorzi – doża Wenecji od 22 sierpnia 1311 do 2 czerwca 1312
 Mikołaj I Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy w latach 1335-1345.
 Mikołaj II Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy w latach 1410-1414
 Mikołaj III Zorzi – wenecki władca Markizatu Bodonitzy w latach 1411-1414
 Pietro Antonio Zorzi – włoski duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Udine
 Renzo Zorzi – włoski kierowca Formuły 1
 Rodolfo de Zorzi - piłkarz argentyński, obrońca